Rue Colbert est un odonyme désignant :
 une rue à Lille ;
 une rue à Nantes ;
 une rue à Paris ;
 une rue à Reims ;
 une rue à Tours ;
 une rue à Versailles ;
 une rue à Marseille.